Пьер Никола Ролль (; , Шатийон-сюр-Сен, — , Бургундия) — французский историк, автор научных трудов: «Recherches sur le culte de Bacchus, comme symbole de la force reproductive de la nature» (1824) и «Religions de la Grèce».

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Шатийон-сюр-Сене
Умершие в Бургундии
Историки по алфавиту
Историки Франции